Liste aller niederländischen Gemeinden steht für:

 Liste aller niederländischen Gemeinden A–G
 Liste aller niederländischen Gemeinden H–P
 Liste aller niederländischen Gemeinden R–Z